Большая Тесь — топоним в Сибири.

 Большая Тесь — бывшее село в Новосёловском районе Красноярского края, родина генсека ЦК КПСС К. У. Черненко. Затоплено при наполнении Красноярского водохранилища.

 Большая Тесь (река) — река в Хакасии, в восточной части Сыда-Ербинской котловины, левый приток Енисея (Красноярское водохранилище).